Cal Cabanes (Guardiola de Berguedà)
 Cal Cabanes (Solsona), edifici que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català de Solsona.